Viagem — deslocamento de pessoas

Música 
Viagem (álbum de Bruno & Marrone)
Viagem (álbum de Taiguara)
Viagens (álbum) — de Pedro Abrunhosa
"A Viagem" (canção) — gravada pelo grupo brasileiro Roupa Nova

Literatura 
Viagem (livro) — de Graciliano Ramos
The Voyage Out — livro de Virginia Woolf traduzido em português como A Viagem
As Viagens de Marco Polo

Televisão 
A Viagem (1975) — telenovela brasileira exibida em 1975 pela Rede Tupi
A Viagem (1994) — telenovela brasileira exibida em 1994 da Rede Globo
Cloud Atlas (filme) — produção de 2012 com Tom Hanks e Halle Berry, distribuído no Brasil como A Viagem

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de literatura